Les Forges kan syfta på:
 Les Forges, Deux-Sèvres
 Les Forges, Morbihan
 Les Forges, Vosges